Мэри Элизабет Хартман (,  — ) — американская актриса.

После успешного дебюта на театральной сцене родного Янгстауна, Хартман перебралась в Нью-Йорк, где успешно стартовала её карьера на Бродвее. Известность к ней пришла после роли слепой девушки Селин в фильме «Клочок синевы» в 1965, где она снималась вместе с Сидни Пуатье. Эта дебютная для неё работа в кино принесла актрисе премию «Золотой глобус», а также номинацию на «Оскар». Спустя год Хартман вновь стала номинанткой на «Золотой глобус» за роль в картине «Ты теперь большой мальчик». После этого актриса снялась ещё в паре успешных кинолент, исполнила несколько ролей на телевидении и в театре, а в 1982 году приняла участие в озвучивании мультфильма «Секрет крыс», ставшим её последней работой в актёрской карьере.

Большую часть своей жизни актриса страдала от депрессии. После развода с мужем она перебралась в Питтсбург, чтобы быть ближе к родственникам, где стала работать сотрудницей в местном музее. К 1987 году состояние Хартман сильно ухудшилось и летом того же года она совершила самоубийство, выпрыгнув из окна своей квартиры на пятом этаже.

Избранная фильмография 
 1965 — Клочок синевы / 
 1966 — Группа / The Group
 1966 — Ты теперь большой мальчик / 
 1968 — Посредник / The Fixer
 1971 — Обманутый / 
 1971 — Ночная галерея /  (ТВ-сериал, эпизод «The Dark Boy»)
 1973 — Широко шагая / 
 1973 — Любовь по-американски /  (ТВ-сериал, эпизод «Love and the Locksmith», в титрах не указана)
 1975 — Врачи больницы /  (ТВ-сериал, эпизод «Come at Last to Love»)
 1981 — Восход полной луны / 
 1982 — Секрет крыс / The Secret of NIMH'' (м/ф, озвучивание)

Награды 
 Золотой глобус 1966 — «Самый многообещающий новичок среди женщин» («Клочок синевы»)

Примечания

Ссылки 

Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Актрисы театра США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США